For Unlawful Carnal Knowledge (также известен как F.U.C.K.) () — девятый студийный альбом американской хард-рок группы Van Halen.

Об альбоме 
Название пластинки придумал вокалист группы Сэмми Хагар, который тем самым хотел поднять тему цензуры и пошлости. В конце концов, от первоначального варианта F.U.C.K. пришлось отказаться, однако концертный тур в поддержку альбома носил неофициальное название F.U.C.K. 'n' Live.

For Unlawful Carnal Knowledge подавался как «возвращение» Van Halen к своим хард-роковым корням. В песнях снова стал преобладать гитарный звук, а партии синтезатора теперь заменяются пианино, что можно чётко услышать на самой популярной композиции альбома «Right Now».

For Unlawful Carnal Knowledge получил средние оценки критиков. За этот альбом Van Halen получила премию Грэмми в номинации «Лучшее хард-рок исполнение с вокалом».

Список композиций

Участники записи 
 Сэмми Хагар — вокал
 Эдди Ван Хален — гитара, клавишные, дрель на «Poundcake», фортепиано на «Right Now», бэк-вокал
 Майкл Энтони — бас-гитара, бэк-вокал
 Алекс Ван Хален — ударные
Дополнительные музыканты
 Стив Люкатер — бэк-вокал на «Top of the World»

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 

Альбомы Van Halen
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, сертифицированные как серебряные Британской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы, сертифицированные как дважды платиновые Канадской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы — лауреаты премии «Грэмми»
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200